Richard Lintner, slovaški hokejist, * 15. november 1977, Trenčín, Češkoslovaška.

Lintner je člansko kariero začel v slovaški ligi pri klubu Dukla Trenčín, h katerem se je večkrat v svoji karieri vrnil. Leta 1996 je bil kot skupno 119. izbran na NHL naboru s strani kluba Phoenix Coyotes, za katerega pa ni nikoli zaigral. V ligi NHL je odigral skupaj tri sezoni pri klubih Nashville Predators, New York Rangers in Pittsburgh Penguins. Tri sezone je odigral tudi v ligi KHL za Dinamo Minsk. Ob tem je igral še v švedski ligi za MoDo Hockey, Djurgårdens IF, Skellefteå AIK, Färjestads BK in Rögle BK, finski ligi za SaiPa Lappeenranta in Lukko Rauma ter švicarski ligi za HC Fribourg-Gottéron.

Za slovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 2002 in šestih svetovnih prvenstvih, kjer je skupno odigral 46 tekem, dosegel pa sedem golov in petnajst podaj. Leta 2002 je osvojil naslov svetovnega prvaka, leto za tem pa še bronasto medaljo. Na prvenstvu leta 2002 je bil izbran v idealno postavo prvenstva, na svojem zadnjem prvenstvu leta 2009 je bil reprezentančni kapetan.

Pregled kariere

|-
| Slovaška
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 95
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška ml. liga
| 95/96
|
| 32
| 15
| 16
| 31
| +44
| 173
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 95/96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín B
| Slovaška 2. liga
| 95/96
|
| 15
| 4
| 0
| 4
| -8
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška ml. liga
| 96/97
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK VTJ Spisská Nová Ves
| Slovaška liga
| 96/97
|
| 35
| 2
| 1
| 3
| -18
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín B
| Slovaška 2. liga
| 96/97
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| -2
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 97/98
|
| 71
| 6
| 9
| 15
| +11
| 61
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| +1
| 4
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 98/99
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 98/99
|
| 66
| 9
| 16
| 25
| -3
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 99/00
|
| 31
| 13
| 8
| 21
| -8
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 33
| 1
| 5
| 6
| -6
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
|
| 50
| 3
| 5
| 8
| +2
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 01/02
|
| 28
| 12
| 9
| 21
| +8
| 85
|
| 14
| 3
| 0
| 3
| -5
| 8
|-
| Slovaška
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 4
| 4
| 8
| +1
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 02/03
|
| 19
| 3
| 2
| 5
| -9
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Wolf Pack
| AHL
| 02/03
|
| 26
| 6
| 15
| 21
| -2
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins
| AHL
| 02/03
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 41
| 18
| 13
| 31
| +16
| 73
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -8
| 6
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 23
| 2
| 9
| 11
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Fribourg-Gottéron
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 44
| 14
| 9
| 23
|
| 86
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 18
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 52
| 9
| 20
| 29
| -13
| 46
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 07/08
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 42
| 8
| 14
| 22
| +7
| 50
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -4
| 6
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 08/09
|
| 2
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 08/09
|
| 33
| 7
| 10
| 17
| -9
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 09/10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 09/10
|
| 33
| 2
| 9
| 11
| -11
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 10/11
|
| 7
| 1
| 4
| 5
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 10/11
|
| 29
| 10
| 10
| 20
| -10
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 11/12
|
| 21
| 2
| 5
| 7
| -11
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 11/12
|
| 26
| 5
| 17
| 22
| -7
| 18
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 14
|-
| ŠHK 37 Piešťany
| Slovaška liga
| 12/13
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 12/13
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rögle BK
| Švedska liga
| 12/13
|
| 12
| 3
| 5
| 8
| -10
| 10
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -4
| 8
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 13/14
|
| 19
| 3
| 4
| 7
| +8
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 13/14
|
| 18
| 3
| 1
| 4
| -9
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Trenčín
| Slovaška liga
| 14/15
|
| 17
| 2
| 5
| 7
| +2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 941
| bgcolor="#7FFF00" | 180
| bgcolor="#7FFF00" | 256
| bgcolor="#7FFF00" | 436
| bgcolor="#7FFF00" | -44
| bgcolor="#7FFF00" | 1274
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | -22
| bgcolor="#7FFF00" | 56
|}

Zunanje povezave 

 
 
 
 

Živeči ljudje
Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Slovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Slovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Arizona Coyotes)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti HK VTJ Spišská Nová Ves
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Hartford Wolf Pack
Hokejisti Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti HC Fribourg-Gottéron
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti ŠHK 37 Piešťany
Hokejisti Rögle BK